Várady Sándor (1863–1913) operaénekes (bariton)
 Várady Sándor (1920–2000) szobrász

Jegyzetek